Chapeau (frz. für Hut) steht für:

 Chapeau!, Ausruf einer Respektsbezeugung im Sinne von Hut ab!
 ChaPeau, deutscher Zauberkünstler
 Chapeau (Allier), französische Gemeinde
 Croix-Chapeau, französische Gemeinde

Siehe auch:
 Chapeau Claque